Van der Burch est un nom propre flamand qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Van der Burch (1567-1644), évêque français et prince du Saint-Empire.
 Hendrick van der Burch (1627- après 1665), peintre et graveur néerlandais.

Patronyme néerlandais